Сельское поселение Преполовенка — муниципальное образование в Безенчукском районе Самарской области.

Административный центр — село Преполовенка.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Преполовенка входят:
 село Преполовенка,
 железнодорожная будка 1004 км,
 железнодорожная станция Мыльная,
 посёлок Экономия.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Безенчукского района